Kohl puede referirse a

  Kohl, cosmético usado para ennegrecer los párpados
 Anja Kohl (n. 1970, Aschaffenburg), periodista alemana
 Bernhard Kohl (n. 1982, Viena), ciclista profesional austriaco
 Helmut Kohl (n. 1930, Ludwigshafen), político alemán
 Kris Kohls, el baterista de la banda Adema